Кізне́рський район (, ) — муніципальний округ у складі Удмуртської Республіки Російської Федерації. Адміністративний центр — селище Кізнер.

Населення 
Населення округу становить 17800 осіб (2019, 20263 у 2010, 23502 у 2002).

Історія 
Кізнерський район утворено 24 січня 1939 року з частин Вятсько-Полянського та Малмизького районів Кіровської області. Центром району стало село Кізнер. 1942 року центр перенесено до селища Кізнер. 1956 року до складу району включена територія ліквідованого Бемизького району. В 1963-1965 роках район був укрупнений за рахунок Граховського району.

2021 року Кізнерський район перетворено в муніципальний округ зі збереженням старої назви, при цьому усі сільські поселення були ліквідовані:

Населені пункти

Примітки 

Кізнерський район
Муніципальні округи Удмуртії